Mutandiro ist der Familienname folgender Personen:

 Elijah Mutandiro, simbabwischer Leichtathlet
 Gilbert Mutandiro, simbabwischer Leichtathlet
 Grace Tsitsi Mutandiro, simbabwische Diplomatin